Die Damallsvenskan 2021 war die 34. Spielzeit der Damallsvenskan, der höchsten Spielklasse im schwedischen Frauenfußball. Die Saison wurde am 17. April 2021 mit der Partie Växjö DFF gegen den Neuling AIK Solna eröffnet. Die Serie endete am 6. November 2021. Als Aufsteiger aus der Elitettan nehmen Hammarby IF und AIK Solna teil.

Am 6. Dezember 2020 beschloss der Verband, die Anzahl der Mannschaften ab der Saison 2022 auf 14 zu erhöhen; es gab somit in der abgelaufenen Spielzeit nur einen Absteiger.

Der amtierende Meister Kopparbergs/Göteborg (KG/FC) hatte zunächst seinen Rückzug vom Spielbetrieb verkündet; am 28. Januar 2021 wurde verlautbart, dass BK Häcken das Team und den Startplatz übernimmt. KG/FC tritt fortan als BK Häcken FF an und spielt zukünftig statt im Gamla Ullevi in der Bravida Arena.

Der FC Rosengård sicherte sich am drittletzten Spieltag durch ein 3:2 bei Piteå IF zum zwölften Mal die schwedische Meisterschaft. Torschützenkönigin wurde Stina Blackstenius vom BK Häcken, die 17 Saisontore erzielte.

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Beste Torschützinnen 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spielerinnen nach Anzahl Elfmetern, danach alphabetisch sortiert.

Weblinks 
 Webseite der Damallsvenskan (schwedisch)
 Damallsvenskan 2021 bei soccerway.com

Einzelnachweise 

Damallsvenskan-Saison
Fußballsaison 2021